Ganzen, een type watervogel

Geografische locaties
 Gans (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Gans (Gironde), een gemeente in het Franse departement Gironde

Stripfiguren
 Gijs Gans, een personage uit de Disney-stripverhalen
 Gitta Gans, een personage uit de Disney-stripverhalen
 Wammes Waggel, een gans-personage uit de stripverhalen van Marten Toonder

Personen
 Danny Gans, (1956-2009), Amerikaans entertainer
 David (ben Salomon) Gans (1541-1613), Duits-Tsjechische historicus, astronoom en geograaf
 Evelien Gans (1951), historica, bijzonder hoogleraar hedendaags Jodendom aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
 Jacques Gans (1907-1972), Nederlands schrijver en columnist
 Louis Gans (1930-2012), Nederlands kunsthistoricus

Zie ook 
 De Gans (doorverwijspagina)
 Ganz (doorverwijspagina)